Иван Добрев може да се отнася за:
 Иван Добрев (1895 – неизв.), български офицер, полковник и военен юрист
 Иван Добрев (1922), български партизанин и офицер (адмирал)
 Иван Добрев (1938), български учен (професор, славист)
 Иван Добрев (1943), български учен (професор, тюрколог)
 Иван Добрев (1951), български офицер (генерал-лейтенант)